Biefang bezeichnet: 
 Biefang, einen Stadtteil von Oberhausen

Biefang ist der Familienname folgender Personen: 
 Anastasia Biefang (* 1974), deutsche Offizierin
 Andreas Biefang (* 1962), deutscher Historiker
 Gerhard Biefang, deutscher Feldhandballspieler
 Johann Biefang (1893–1937), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Byfang